Mauroux est un toponyme qui peut désigner :

 Mauroux (Gers), commune française du département du Gers, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Mauroux (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Mauroux, hameau de la commune française de Verdun-sur-Garonne, dans le département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France